

Іґнатув — село в гміні Камінь Холмського повіту Люблінського воєводства
 Іґнатув — село в гміні Желехлінек Томашовського повіту Лодзинського воєводства